Kayee Panyang (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Kayee Panyang (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing